23 Аугуст () — комуна в Румунії, у повіті Констанца
 23 Аугуст () — село в Румунії, у повіті Констанца, адміністративний центр комуни 23 Аугуст
 23 Аугуст () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін, входить до складу комуни Зевой
 23 Аугуст () — село в Румунії, у повіті Мехедінць, входить до складу комуни Маловец